Сан Педро Дос има више значења:

 Сан Педро Дос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Дос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро Дос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Педро Дос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику